После́днее сло́во:
 Последнее слово подсудимого.
 Последнее слово приговорённого к смерти.
 Последнее слово (в переносном смысле) — современное; иногда используют «новое слово».
 Последнее слово (фильм).